Ю́ркин (Ю́ркина) — русская фамилия.

Известные носители 

 Юркин, Александр Валентинович (род. 1956) — украинский профсоюзный деятель.
 Юркин, Антон Павлович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Юркин, Борис Иванович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Юркин, Василий Самсонович (1924—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Юркин, Валентин Фёдорович (1940—2022) — советский и российский издатель, генеральный директор издательства «Молодая гвардия».
 
 Юркин, Игорь Николаевич (род. 1953) — советский и российский историк.
 Юркин, Николай Иванович (1918—1960) — Герой Советского Союза.
 Юркин, Радий Петрович (1928—1975) — участник «Молодой гвардии».
 Юркин, Сергей Викторович (род. 1981) — российский волейболист и тренер.
 Юркин, Тихон Александрович (1898—1986) — советский государственный деятель.

Юркина  
 Юркина, Мария Ивановна (1923—2010) — советский и российский геодезист.

См. также 
 
 
 
 
 
 Юркины — средневековое монгольское племя